Hainmühle ist der Ortsname von

 Hainmühle (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Hainmühle (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hainmühle (Hofbieber), Ortsteil der Stadt Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen

Hainmühle ist der Name folgender Mühlen:
 Hainmühle (Betziesdorf) an der Ohm